Flechten steht für:
 symbiotische Systeme aus Algen und Pilzen, siehe Flechte
 eine handwerkliche Tätigkeit, siehe Flechten (Technik)
 das Rödeln von Baustahl beim Bewehren

Siehe auch:
 Hautflechte
 Schuppenflechte
 Geflecht